Schedophilus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cocco, 1839. Schedophilus ingår i familjen svartfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartfiskar
Schedophilus